La Derde Klasse è il terzo livello del campionato belga di calcio, con la riforma del 2016 si è rinominata Division 1 amateur con un girone da 16 squadre.

Formula 
La stagione regolare prevede sfide di andata e ritorno per un totale di 30 partite (da agosto a marzo), seguite dai play-off promozione per le prime otto dove la vincente verrà promossa in Divion 1-B (ex Tweede klasse) e play-out per le altre, dove le ultime 3 retrocederanno in Division 2 Amateur l mentre la 13ª spareggerà con la quarta della Division 2 Amateur.

Squadre 2022-2023

Albo d'oro

Note

Voci correlate 
 Division I
 Tweede klasse
 Coppa del Belgio

Campionato belga di calcio